Amerikai Egyesült Államok
 Tyee (Alaszka)
 Tyee (Oregon)